Härstedt est un nom propre suédois qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Axel Härstedt (1987-), athlète suédois, spécialiste du lancer du disque ;
  (1756-1820), illustrateur et aquarelliste suédois ;
  (1771-1841), chambellan suédois à la Chambre de commerce et artiste suédois ;
  (1960-), acteur suédois ;
  (1965-), homme politique suédois ;
  (1970-), acteur suédois.

Patronyme suédois